Augusto Zanzi – ciclista su strada italiano
 Carlo Zanzi – insegnante e deputato italiano
 Carlo Zanzi – scrittore e giornalista italiano
 Cristian Zanzi – arbitro di calcio italiano
 Italo Zanzi – dirigente sportivo e avvocato statunitense
 Luigi Zanzi – storico italiano